Таблетка — твёрдая дозированная лекарственная форма.

Также «таблетка» может означать:
 в жаргонах военнослужащих:
 медицинский автомобиль УАЗ-452А, УАЗ-3962 (39629).
 медицинский самолёт (санитарной авиации) Ан-26.
 в жаргонах компьютерщиков:
 сокращение, от «таблетка от жадности» — программное средство обхода системы защиты от копирования коммерческого программного обеспечения.
 устройство контактной памяти в плоском круглом корпусе.
 круглая батарейка.
 планшетный компьютер. Является прямым заимствованием из английского выражения "tablet computer". Широкого распространения данный вариант употребления не получил.
 «Таблетка» — мини-альбом российского музыканта Мукка.

См. также 
 Таблетка радости
Шляпка-таблетка